Max Weinreich, lingüista que va divulgar i difondre l'ídix als Estats Units.
 Otto Weinreich
 Uriel Weinreich, lingüista polonès i estatunidenc.